Александр Сергеевич Ковалёв: Ковалёв, Александр Сергеевич (род. 1979) — узбекистанский футболист.
 Ковалёв, Александр Сергеевич (род. 1982) — российский футболист.